Simon Jentzsch (Düsseldorf, 4 de Maio de 1976) é um ex-futebolista alemão que atua como goleiro.

Títulos 
 VfL Wolfsburg
 Bundesliga: 2009

Naturais de Düsseldorf
Goleiros da Alemanha
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do KFC Uerdingen 05
Futebolistas do Karlsruher SC
Futebolistas do TSV 1860 München
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do FC Augsburg